Дзаппала́ () — итальянская фамилия:

 Дзаппала, Сальваторе — итальянский танкист во время Второй мировой войны.
 Дзаппала, Винченцо — итальянский астроном.

См. также 
(2813) Дзаппала — астероид.